Lars Björk (med varierande stavningar) kan avse någon av följande personer:

Lars Björck (1882–1926), filmproducent, biografägare, skådespelare och regissör
Lars Biörck (född 1939), svensk företagare och riksdagsledamot
Lars Björck (läkare), (född 1949), läkare och professor
Lasse Björk (född 1967), illustratör, karikatyr- och tidningstecknare
Lars Björk (vattenskidåkare) (född 1945), vattenskidåkare

Noter